SVU Volleybal
 SV Ulicoten, een voormalige omnisportvereniging uit Ulicoten
 Law & Order: Special Victims Unit